

Antica Grecia
 Caronte – figura della religione greca, psicopompo nell'Oltretomba
 Caronte – generale tebano contemporaneo di Pelopida ed Epaminonda

Altro
 Caronte – principale satellite naturale di Plutone
 Caronte – fiume della provincia di Cosenza
 Caronte – frazione di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro
 Caronte – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Caronte – album musicale del gruppo progressive The Trip
Caronte – Forma abbreviata di Caronte & Tourist
Caronte – serie televisiva del 2020 ideata da Verónica Fernández